Гутнік Олексій Геннадійович (1976—2022) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022.
 Гутнік Світлана Олександрівна (* 1959) — заслужений майстер народної творчості України.
 Гутнік-Залужний Іван Вікторович (18 грудня 1990, Запоріжжя — 10 серпня 2014, поблизу Амвросіївки) — лейтенант Збройних сил України (посмертно), учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Гутник

Примітки